Флавий Фимбрия може да се отнася за:

 Гай Флавий Фимбрия (консул 104 пр.н.е.)
 Гай Флавий Фимбрия (легат)
 Луций Флавий Фимбрия